National Gallery è il nome di diversi musei nel mondo:
 National Gallery – Londra
 National Gallery of Art (Washington)
 National Gallery of Scotland (Edimburgo)
 National Gallery of Wales (Cardiff)
 National Gallery of Ireland (Dublino)
 National Gallery of Canada (Ottawa)
 National Gallery of Australia (Canberra)